JKS steht für:
 Japan Karate Shotorenmei, ein japanischer Karate-Verband, siehe Nihon Karate Shōtō Remmei
 Java KeyStore, ein Verwaltungsprogramm für digitale Zertifikate

jks steht für:
 den Nickname des australischen E-Sportlers Justin Savage 

Abkürzung